Pickens megye (Alabama)
 Pickens megye (Georgia) 
 Pickens megye (Dél-Karolina)